Asque se puede referir a:

Divisiones administrativas

Asque (Chile), localidad rural en la comuna de Mariquina, provincia de Valdivia, región de Los Ríos.

Asque (España), localidad del municipio de Colungo, Somontano de Barbastro, provincia de Huesca, Aragón.

Asque (Francia), población y comuna en la región de Mediodía-Pirineos, departamento de Altos Pirineos, distrito de Bagnères-de-Bigorre, cantón de La Barthe-de-Neste.